Omicron Cancri pode se referir a:
Omicron1 Cancri
Omicron2 Cancri